Luis Felipe Vásquez Aldana (Barranquilla, 1974) es un escritor colombiano de ficción histórica del Caribe y España, galardonado en Europa por sus obras de ficción . Ha publicado  novelas cortas de corte histórico alternativo (ucronía),  libros de relatos juveniles, un poemario y las novelas de ficción histórica del caribe llamadas Los impostores del Paraíso y Tinieblas debajo de los pies. Su narrativa, lo llevó a recibir las distinciones como Ganador de Accésit en el VII Certamen Sierra de Francia  de la Fundación Santísimo Cristo de Arroyomuerto, España 2021, Ganador en creación narrativa del Portafolio German Vargas Cantillo, Alcaldía de Barranquilla, Colombia 2021,   Autor escogido en  la Convocatoria de Ficciones  Lado Berlín de relatos cortos, Alemania 2021; finalista del III Certamen Sierra de Francia, de la Fundación Santísimo Cristo de Arroyomuerto España 2017, Finalista del Premio Literario Tristana de Novela Fantástica, Ayuntamiento de Santander España 2018; del Certamen Literario “Agustín Sánchez Rodrigo” Cáceres, España, 2020  y autor favorecido por el Programa de Apoyo a la Producción Artística de la Alcaldía Distrital de Barranquilla y el Instituto Distrital de Cultura y Turismo, 2007. 

Recientemente, con su nueva serie de relatos (El inmigrante) sobre historias de muelles y astilleros de principios del siglo pasado, y de las fricciones que se derivaron de inmigrantes  europeos, frente al quehacer mítico del antillano , ha recibido las distinciones de: finalista del II Certamen Literario Agustín Sánchez Rodrigo- Villa Serradilla, Cáceres, España 2022 , Mención de honor por  parte del Instituto Cultural Latinoamericano en el 79º Concurso Internacional de Poesía y Narrativa “Camino de palabras”, en Buenos Aires Argentina 2022; Autor seleccionado para la antología del III Concurso de Relato Breve CEB El Calvache "Raíces" por parte del Centro de Estudios Bercialeños, España 2022. y finalmente Autor seleccionado para la publicación del II Concurso de Relatos Ángel Sanz Briz. Cementerio de Torrerro, Ayuntamiento de Zaragoza, España 2022.
Vásquez Aldana también se ha destacado como publicista social para programas de alto contenido del gobierno colombiano y como Ad Sales Manager en su ciudad natal para los importantes medios de comunicación de la cadena española Grupo Prisa: Caracol Radio  y la Cadena RCN de Colombia.

Inicios 
Nace en el seno de una familia oriunda de Sahagún, Córdoba, Colombia. Su relación con la literatura inicia muy temprano con la influencia que recibe de los escritores   y oradores sabaneros durante sus primeros años de estudios en el municipio cordobés. Esta influencia se ve reflejada de manera indirecta en su obra, la cual es posible definir como una aleación entre ficción e historia, resultado de múltiples experiencias personales que, en forma deliberada, el autor relocaliza en términos de tiempo y espacio, en búsqueda de lo que este, al principio, definió como una escritura universal en oposición a la escritura local. Tras desviar sus estudios de teología y diseño, Vásquez Aldana se aboca hacia la carrera de publicidad y mercadeo, cuyo título recibe en 1998 en Barranquilla. Hacia 2004 inicia un proceso de creación de estrategias de mercadeo social que pone en marcha de la mano del Gobierno colombiano y otras entidades del sector público, como Alcaldías y secretarías de salud distritales. Su experiencia en programas preventivos de problemáticas sociales y sanitarias como el SIDA, la drogadicción y la obesidad, además de la promoción del buen trato y la nutrición infantil, lo posicionó como uno de los mercadólogos sociales más versátiles de la costa Atlántica. En aquel entonces, frecuenta las tertulias de los poetas locales y con ello, se abocó al debate de la  literatura rusa de Fiódor Dostoyevski, Nikolái Gógol,  León Tolstói, Antón Chéjov, entre otros. 

Durante este periodo Vásquez Aldana, alejado de su tradición local, de los realismos sociales, de las lecturas obligadas de Gabriel García Márquez y del boom latinoamericano, experimenta con el género de ucronía y  escribe la aventura de un grupo de amigos de galilea que, golpeados por las necesidades, se adentran en una leyenda que solo se  había esparcido a un grupo de rabinos en tiempos  de Jesús de Nazaret, esta la tituló:  Águilas que encarnaron en tortugas (Antillas, 2005) y  en 2007 resultó favorecida por el Programa de Apoyo a la Producción Artística de la Alcaldía Distrital de Barranquilla y el Instituto Distrital de Cultura y Turismo.  Esta narrativa de historia alternativa la continuó con la segunda parte llamada: Eliseo, el gladiador mágico (Santabárbara, 2012).

En 2013 se diplomó en Gerencia de Marketing, a través de la Institución de Educación Superior Politécnico Costa Atlántica. Y publicó sus dos relatos juveniles en tiempo presente alejándose de la ficción babilónica y la histórica teología cristiana.  
En 2015, se adentra en sus costumbres complementando su formación académica con estudios humanísticos en Historia de Hispanoamérica, en Cambios sociales y culturales de finales del siglo XX (1970-1990), y en Cultura, arte y política en Hispanoamérica, en la Universidad del Norte.  Siendo alumno del Dr. Jesús Ferro Bayona, miembro de la Academia Colombiana de la Lengua, aquí, retoma las lecturas de Juan Rulfo John Steinbeck, William Faulkner, Ernest Miller Hemingway, entre otros. 
En 2016, sentando nuevas bases en el ethos Caribe,  para la creación de su primera novela de ficción histórica hispana, fue contactado por la editorial Oveja Negra,   y estuvo bajo la tutoría  del colombo español  José Vicente Kataraín cofundador de Alternativa (revista) y ex editor de Gabriel García Márquez, publicando así, Los impostores del paraíso. 
Hasta el 2017 se desempeñó como Ad Sales Manager (Barranquilla) para la cadena española de medios de comunicación Grupo Prisa, Caracol Radio, W Radio, Los 40 entre otros. En 2018, se graduó de doble maestría europea en Marketing y Dirección Comercial de la Escuela Europea de negocios, EUDE España. Ha escrito en las2orillas, el diario El meridiano, entre otros medios nacionales. Actualmente, es manager business en la cadena de medios de comunicación RCN base Cartagena de Indias, Colombia.

Obras

Novelas 
 Águilas que encarnaron en tortugas (Antillas, 2005)
 Eliseo, el gladiador mágico (Santabárbara, 2012; www.amazon.com, 2013) 
 El monje Shaolin y el publicista en Nueva York (Santabárbara; www.amazon.com, 2013)
 Los impostores del Paraíso, editorial Oveja Negra 2017. 
 Tinieblas debajo de los pies, Colombia 2021

Cuento 
 Los cuatro secretos (Santabárbara, 2014) traducida al francés en 2020.

Poesía 
 Apocalipsis del alma, antología poética (Santabárbara, 2011)

Relatos 
 La última voz, el habitante No.52. Lado Berlin, Alemania 2021  
 Sin motivos. Antología VII Certamen Sierra de Francia de la Fundación Santísimo Cristo de Arroyomuerto, España 2021 
 Cenizas en el puerto (relato de la serie El inmigrante). Antología del III Concurso de Relato Breve CEB El Calvache "Raíces" por parte del Centro de Estudios Bercialeños, España 2022.
 El Emigrante (relato de la serie El inmigrante ). Publicación del II Concurso de Relatos Ángel Sanz Briz. Cementerio de Torrerro, Ayuntamiento de Zaragoza, España 2022.

Premios y distinciones 
 Autor favorecido por el Programa de Apoyo a la Producción Artística de la Alcaldía Distrital de Barranquilla y el Instituto Distrital de Cultura y Turismo, 2007.
 Finalista del III Certamen Sierra de Francia, de la Fundación Santísimo Cristo de Arroyomuerto España 2017, con su relato inédito Las lecturas de Pipe.
 Finalista del Premio Literario Tristana de Novela Fantástica España, 2018. 
 Finalista del Certamen Literario “Agustín Sánchez Rodrigo” Cáceres, España, 2020 
 Autor seleccionado en Convocatoria de Ficciones Lado Berlín de relatos cortos, Alemania 2021 
 Ganador en Creación Narrativa del Portafolio German Vargas Cantillo, Alcaldía Barranquilla, Colombia 2021 
 Ganador de Accésit en el VII Certamen Sierra de Francia de la Fundación Santísimo Cristo de Arroyomuerto, España 2021 
 Finalista del II Certamen Literario Agustín Sánchez Rodrigo- Villa Serradilla, Cáceres, España 2022 
 Mención de honor   en el 79º Concurso Internacional de Poesía y Narrativa “Camino de palabras”, en Buenos Aires Argentina 2022 
 Autor seleccionado para la antología del III Concurso de Relato Breve CEB El Calvache "Raíces" por parte del Centro de Estudios Bercialeños, España 2022. 
 Autor seleccionado para la publicación del II Concurso de Relatos Ángel Sanz Briz. Cementerio de Torrerro, Ayuntamiento de Zaragoza, España 2022.

Referencias 

Nacidos en Barranquilla
Escritores de ciencia ficción de Colombia